

Patronyme 

Ernest Meissonier (1815-1891), peintre et sculpteur français.
Charles Meissonier (1844-1917), fils du précédent, peintre français.

Toponyme 

 Parc Meissonier, parc public situé à Poissy dans les Yvelines ;
 Place Meissonier, place du arrondissement de Lyon.